

Cinema 
La confessione – film del 1914 diretto da Umberto Paradisi
La confessione – film del 1970 diretto da Costa-Gavras
La confessione – cortometraggio del 2020 diretto da Benedicta Boccoli

Programma televisivo 
La confessione – talk show in onda dal 2017

Letteratura 
La confessione – libro del 1882 di Lev Tolstoj
La confessione – libro del 1960 di Adrienne von Speyr
La confessione – libro del 2012 di Pupo

Pagine correlate
Confessione
Le confessioni (disambigua)